Crelinger ist der Familienname folgender Personen: 

 Auguste Crelinger (1795–1865), deutsche Schauspielerin
 Friedrich Ludwig Crelinger (1797–1853), deutscher Jurist 
 Ludwig Crelinger (1836–1904), deutscher Schauspieler
 Otto Crelinger (1802–1874), deutscher Bankier